Zkratka ze čtyř písmen S, S, P a Š může mít více významů:

SPŠ – střední průmyslová škola
 soukromá střední průmyslová škola – obecně jakákoli SPŠ provozovaná podnikatelsky
 Smíchovská střední průmyslová škola – SPŠ v Praze, dříve SPŠS – Střední průmyslová škola na Smíchově

Externí odkazy